Di seguito una lista di asteroidi dal numero 547001 al 548000 con data di scoperta e scopritore.

547001–547100 

|-
| 547001 - ||  || 4 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 547002 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 547003 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547004 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547005 - ||  || 12 febbraio 2010 || LINEAR
|-
| 547006 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547007 - ||  || 24 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 547008 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547009 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547010 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547011 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 547012 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 547013 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547014 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547015 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547016 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547017 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 547018 - ||  || 13 febbraio 2010 || CSS
|-
| 547019 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547020 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547021 - ||  || 8 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547022 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547023 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 547024 - ||  || 11 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547025 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547026 - ||  || 17 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547027 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547028 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547029 - ||  || 31 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 547030 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547031 - ||  || 27 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547032 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547033 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547034 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547035 - ||  || 10 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 547036 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547037 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547038 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547039 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547040 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 547041 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547042 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547043 - ||  || 14 febbraio 2010 || CSS
|-
| 547044 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547045 - ||  || 1 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 547046 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547047 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547048 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547049 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547050 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547051 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547052 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547053 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547054 - ||  || 21 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 547055 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547056 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547057 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547058 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547059 - ||  || 7 febbraio 2010 || OAM Observatory
|-
| 547060 - ||  || 7 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 547061 - ||  || 6 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547062 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547063 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547064 - ||  || 21 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547065 - ||  || 13 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547066 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547067 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 547068 - ||  || 19 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 547069 - ||  || 11 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547070 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547071 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 547072 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547073 - ||  || 12 settembre 2001 || Wasserman, L. H., Ryan, E. L.
|-
| 547074 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547075 - ||  || 20 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547076 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547077 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 547078 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547079 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547080 - ||  || 8 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 547081 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 547082 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547083 - ||  || 5 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547084 - ||  || 5 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547085 - ||  || 2 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547086 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547087 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547088 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547089 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547090 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547091 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547092 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 547093 - ||  || 13 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 547094 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547095 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547096 - ||  || 12 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547097 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547098 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547099 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 547100 - ||  || 28 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|}

547101-547200 

|-
| 547101 - ||  || 27 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 547102 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 547103 - ||  || 12 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547104 - ||  || 17 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 547105 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 547106 - ||  || 23 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 547107 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547108 - ||  || 16 febbraio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547109 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547110 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547111 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547112 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547113 - ||  || 4 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547114 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547115 - ||  || 17 luglio 2007 || OAM Observatory
|-
| 547116 - ||  || 5 febbraio 2010 || CSS
|-
| 547117 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547118 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547119 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547120 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547121 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 547122 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547123 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547124 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547125 - ||  || 15 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547126 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547127 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547128 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547129 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 547130 - ||  || 5 febbraio 2010 || CSS
|-
| 547131 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 547132 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547133 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 547134 - ||  || 23 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 547135 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547136 - ||  || 17 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547137 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547138 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547139 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547140 - ||  || 17 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547141 - ||  || 17 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547142 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547143 - ||  || 19 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547144 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547145 - ||  || 21 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 547146 - ||  || 5 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547147 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 547148 - ||  || 1 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 547149 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547150 - ||  || 17 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547151 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547152 - ||  || 18 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547153 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 547154 - ||  || 14 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 547155 - ||  || 28 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 547156 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547157 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547158 - ||  || 16 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547159 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547160 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547161 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547162 - ||  || 14 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 547163 - ||  || 18 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547164 - ||  || 8 marzo 2010 || Karge, S., Schwab, E.
|-
| 547165 - ||  || 6 marzo 2010 || Fratev, F.
|-
| 547166 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547167 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547168 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547169 - ||  || 14 marzo 2010 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 547170 - ||  || 14 febbraio 2010 || CSS
|-
| 547171 - ||  || 13 marzo 2010 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 547172 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547173 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 547174 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547175 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547176 - ||  || 12 marzo 2010 || CSS
|-
| 547177 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547178 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547179 - ||  || 15 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547180 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 547181 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 547182 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547183 - ||  || 4 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547184 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547185 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547186 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547187 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 547188 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 547189 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547190 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547191 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547192 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547193 - ||  || 24 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 547194 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 547195 - ||  || 12 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 547196 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547197 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 547198 - ||  || 24 settembre 2008 || CSS
|-
| 547199 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547200 - ||  || 15 marzo 2010 || Spacewatch
|}

547201-547300 

|-
| 547201 - ||  || 18 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547202 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547203 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 547204 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 547205 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547206 - ||  || 17 marzo 2010 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 547207 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 547208 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 547209 - ||  || 1 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 547210 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547211 - ||  || 20 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547212 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547213 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547214 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 547215 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 547216 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 547217 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547218 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 547219 - ||  || 22 marzo 2010 || ESA OGS
|-
| 547220 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547221 - ||  || 26 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547222 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547223 - ||  || 21 settembre 2012 || CSS
|-
| 547224 - ||  || 17 marzo 2010 || Palomar Transient Factory
|-
| 547225 - ||  || 20 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547226 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 547227 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547228 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547229 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 547230 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547231 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547232 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547233 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547234 - ||  || 5 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547235 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 547236 - ||  || 5 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 547237 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547238 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 547239 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 547240 - ||  || 10 aprile 2010 || WISE
|-
| 547241 - ||  || 16 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547242 - ||  || 13 aprile 2010 || WISE
|-
| 547243 - ||  || 14 aprile 2010 || Hobart, J.
|-
| 547244 - ||  || 1 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 547245 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 547246 - ||  || 11 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 547247 - ||  || 12 giugno 1999 || Spacewatch
|-
| 547248 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 547249 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547250 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547251 - ||  || 11 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 547252 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547253 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 547254 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 547255 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 547256 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547257 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 547258 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547259 - ||  || 9 novembre 2004 || Mauna Kea
|-
| 547260 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 547261 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 547262 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547263 - ||  || 31 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547264 - ||  || 11 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547265 - ||  || 24 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 547266 - ||  || 2 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547267 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 547268 - ||  || 2 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547269 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 547270 - ||  || 9 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547271 - ||  || 25 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547272 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 547273 - ||  || 26 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547274 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547275 - ||  || 16 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547276 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547277 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547278 - ||  || 4 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547279 - ||  || 3 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547280 - ||  || 24 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 547281 - ||  || 6 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547282 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 547283 - ||  || 4 maggio 2010 || CSS
|-
| 547284 - ||  || 19 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 547285 - ||  || 9 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547286 - ||  || 7 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 547287 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547288 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547289 - ||  || 12 maggio 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 547290 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 547291 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 547292 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547293 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547294 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 547295 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547296 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547297 - ||  || 12 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547298 - ||  || 13 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 547299 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 547300 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|}

547301-547400 

|-
| 547301 - ||  || 11 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 547302 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547303 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 547304 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 547305 - ||  || 11 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 547306 - ||  || 8 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547307 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547308 - ||  || 11 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 547309 - ||  || 12 maggio 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 547310 - ||  || 12 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547311 - ||  || 30 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547312 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547313 - ||  || 1 febbraio 2009 || CSS
|-
| 547314 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547315 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547316 - ||  || 5 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547317 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547318 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547319 - ||  || 29 luglio 2002 || NEAT
|-
| 547320 - ||  || 17 maggio 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 547321 - ||  || 17 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 547322 - ||  || 1 giugno 2010 || CSS
|-
| 547323 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547324 - ||  || 2 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 547325 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 547326 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547327 - ||  || 15 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547328 - ||  || 18 novembre 2016 || Spacewatch
|-
| 547329 - ||  || 12 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 547330 - ||  || 25 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547331 - ||  || 21 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 547332 - ||  || 4 giugno 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 547333 - ||  || 6 giugno 2010 || ESA OGS
|-
| 547334 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547335 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547336 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 547337 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 547338 - ||  || 20 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 547339 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 547340 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547341 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547342 - ||  || 19 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547343 - ||  || 25 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 547344 - ||  || 30 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547345 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 547346 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547347 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 547348 - ||  || 12 febbraio 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 547349 - ||  || 18 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547350 - ||  || 21 ottobre 2006 || LUSS
|-
| 547351 - ||  || 4 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547352 - ||  || 5 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547353 - ||  || 10 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 547354 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547355 - ||  || 21 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547356 - ||  || 26 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 547357 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547358 - ||  || 8 luglio 2010 || WISE
|-
| 547359 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 547360 - ||  || 13 luglio 2010 || WISE
|-
| 547361 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547362 - ||  || 14 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 547363 - ||  || 7 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547364 - ||  || 21 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547365 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547366 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 547367 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547368 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547369 - ||  || 19 luglio 2010 || Siding Spring Survey
|-
| 547370 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 547371 - ||  || 5 luglio 2010 || Spacewatch
|-
| 547372 - ||  || 20 giugno 2010 || CSS
|-
| 547373 - ||  || 22 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547374 - ||  || 6 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 547375 - ||  || 3 novembre 2013 || Sheppard, S., Trujillo, C.
|-
| 547376 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 547377 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 547378 - ||  || 19 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 547379 - ||  || 30 agosto 2010 || OAM Observatory
|-
| 547380 - ||  || 14 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547381 - ||  || 16 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 547382 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 547383 - ||  || 7 febbraio 2003 || Yeung, W. K.
|-
| 547384 - ||  || 16 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547385 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547386 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547387 - ||  || 30 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 547388 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547389 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547390 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547391 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547392 - ||  || 20 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 547393 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 547394 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547395 - ||  || 26 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 547396 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547397 - ||  || 1 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547398 Turánpál ||  || 3 settembre 2010 || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 547399 - ||  || 4 settembre 2010 || Ory, M.
|-
| 547400 Szakcsilakatos ||  || 4 settembre 2010 || Kuli, Z.
|}

547401-547500 

|-
| 547401 - ||  || 21 ottobre 2006 || LUSS
|-
| 547402 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547403 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547404 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 547405 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547406 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 547407 - ||  || 6 settembre 2010 || Bosch, J. M.
|-
| 547408 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 547409 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547410 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547411 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547412 - ||  || 1 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 547413 - ||  || 31 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547414 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547415 - ||  || 8 gennaio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 547416 - ||  || 8 settembre 2010 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 547417 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547418 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547419 - ||  || 9 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 547420 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547421 - ||  || 6 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 547422 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 547423 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547424 - ||  || 16 settembre 2006 || CSS
|-
| 547425 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547426 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547427 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 547428 - ||  || 12 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547429 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 547430 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547431 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547432 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547433 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547434 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547435 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 547436 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547437 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547438 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547439 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547440 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547441 - ||  || 12 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547442 - ||  || 12 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547443 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547444 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547445 - ||  || 26 ottobre 2006 || LUSS
|-
| 547446 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547447 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547448 - ||  || 6 settembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 547449 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547450 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547451 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547452 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547453 - ||  || 1 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 547454 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547455 - ||  || 25 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 547456 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547457 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 547458 - ||  || 20 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547459 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547460 - ||  || 9 settembre 2010 || Hashimoto, N., Sakamoto, T.
|-
| 547461 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547462 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547463 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547464 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547465 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 547466 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 547467 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 547468 - ||  || 11 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547469 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547470 - ||  || 7 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 547471 - ||  || 2 ottobre 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 547472 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 547473 - ||  || 19 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547474 - ||  || 13 dicembre 2006 || CSS
|-
| 547475 - ||  || 16 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547476 - ||  || 16 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547477 - ||  || 8 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 547478 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547479 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 547480 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547481 - ||  || 3 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547482 - ||  || 14 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547483 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547484 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547485 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547486 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547487 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 547488 - ||  || 14 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547489 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 547490 - ||  || 21 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547491 - ||  || 14 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547492 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547493 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547494 - ||  || 6 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547495 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547496 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547497 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547498 - ||  || 9 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547499 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 547500 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|}

547501-547600 

|-
| 547501 - ||  || 17 settembre 2010 || CSS
|-
| 547502 - ||  || 3 dicembre 2007 || LUSS
|-
| 547503 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 547504 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 547505 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547506 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547507 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547508 - ||  || 26 settembre 2010 || Bosch, J. M.
|-
| 547509 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547510 - ||  || 10 settembre 2010 || CSS
|-
| 547511 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547512 - ||  || 30 settembre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 547513 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 547514 - ||  || 9 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547515 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547516 - ||  || 12 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 547517 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547518 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547519 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547520 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547521 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 547522 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547523 - ||  || 16 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547524 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547525 - ||  || 1 ottobre 2010 || OAM Observatory
|-
| 547526 - ||  || 11 settembre 2010 || Nishiyama, K., Sakamoto, T.
|-
| 547527 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547528 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547529 - ||  || 5 settembre 2010 || Bickel, W.
|-
| 547530 - ||  || 16 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547531 - ||  || 8 luglio 2010 || Spacewatch
|-
| 547532 - ||  || 21 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547533 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547534 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547535 - ||  || 5 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 547536 - ||  || 4 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547537 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547538 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 547539 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 547540 - ||  || 12 agosto 2010 || OAM Observatory
|-
| 547541 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 547542 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547543 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547544 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547545 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547546 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547547 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547548 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547549 - ||  || 10 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547550 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547551 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547552 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547553 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 547554 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 547555 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 547556 - ||  || 18 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547557 - ||  || 1 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547558 - ||  || 30 settembre 2010 || CSS
|-
| 547559 - ||  || 26 settembre 2005 || CSS
|-
| 547560 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 547561 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547562 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 547563 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 547564 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 547565 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547566 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 547567 - ||  || 9 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 547568 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 547569 - ||  || 9 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547570 - ||  || 29 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547571 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547572 - ||  || 12 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 547573 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547574 - ||  || 14 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547575 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547576 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 547577 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547578 - ||  || 11 ottobre 2010 || CSS
|-
| 547579 - ||  || 18 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547580 - ||  || 14 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547581 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547582 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547583 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547584 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547585 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547586 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 547587 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547588 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547589 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547590 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 547591 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 547592 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547593 - ||  || 17 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547594 - ||  || 22 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 547595 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547596 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547597 - ||  || 11 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 547598 - ||  || 17 settembre 2010 || Wasserman, L. H.
|-
| 547599 Virághalmy ||  || 12 ottobre 2010 || Kelemen, J.
|-
| 547600 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

547601-547700 

|-
| 547601 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547602 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547603 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 547604 - ||  || 12 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 547605 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547606 - ||  || 14 ottobre 2010 || Bickel, W.
|-
| 547607 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547608 - ||  || 15 ottobre 2010 || Elenin, L.
|-
| 547609 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547610 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 547611 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 547612 - ||  || 11 ottobre 2010 || o, G. M.
|-
| 547613 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547614 - ||  || 2 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547615 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547616 - ||  || 15 giugno 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 547617 - ||  || 9 ottobre 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 547618 - ||  || 12 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547619 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547620 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547621 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547622 - ||  || 10 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547623 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 547624 - ||  || 3 ottobre 2010 || CSS
|-
| 547625 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547626 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 547627 - ||  || 10 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547628 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547629 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 547630 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547631 - ||  || 17 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 547632 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547633 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547634 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547635 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547636 - ||  || 16 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547637 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547638 - ||  || 2 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547639 - ||  || 3 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547640 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 547641 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547642 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547643 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547644 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547645 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547646 - ||  || 28 ottobre 2010 || CSS
|-
| 547647 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 547648 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 547649 - ||  || 30 marzo 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 547650 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 547651 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547652 - ||  || 8 marzo 2003 || NEAT
|-
| 547653 - ||  || 12 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 547654 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547655 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547656 - ||  || 28 ottobre 2010 || CSS
|-
| 547657 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547658 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547659 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547660 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547661 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547662 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547663 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547664 - ||  || 28 ottobre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 547665 - ||  || 16 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 547666 Morgon ||  || 3 marzo 2005 || Merlin, J.-C.
|-
| 547667 - ||  || 9 ottobre 2010 || CSS
|-
| 547668 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547669 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 547670 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547671 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547672 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 547673 - ||  || 13 ottobre 2010 || CSS
|-
| 547674 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547675 - ||  || 1 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 547676 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547677 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547678 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547679 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547680 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547681 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 547682 - ||  || 16 ottobre 2010 || ESA OGS
|-
| 547683 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547684 - ||  || 11 ottobre 2010 || CSS
|-
| 547685 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547686 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547687 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547688 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 547689 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547690 - ||  || 19 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547691 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 547692 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547693 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547694 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547695 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547696 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547697 - ||  || 28 ottobre 2010 || CSS
|-
| 547698 - ||  || 7 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 547699 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547700 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

547701-547800 

|-
| 547701 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547702 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547703 - ||  || 12 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547704 - ||  || 30 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547705 Paálgyörgy ||  || 31 ottobre 2010 || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 547706 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547707 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547708 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547709 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547710 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547711 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547712 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547713 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 547714 - ||  || 8 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 547715 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547716 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547717 - ||  || 4 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547718 - ||  || 4 novembre 2010 || OAM Observatory
|-
| 547719 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 547720 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 547721 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547722 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547723 - ||  || 25 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 547724 - ||  || 3 settembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 547725 - ||  || 19 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547726 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547727 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547728 - ||  || 9 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547729 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547730 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547731 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547732 - ||  || 15 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547733 - ||  || 4 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547734 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547735 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547736 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 547737 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547738 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 547739 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 547740 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547741 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547742 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547743 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547744 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547745 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547746 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547747 - ||  || 5 dicembre 2002 || AMOS
|-
| 547748 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547749 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547750 - ||  || 27 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547751 - ||  || 6 novembre 2010 || CSS
|-
| 547752 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547753 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547754 - ||  || 7 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547755 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547756 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547757 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547758 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547759 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547760 - ||  || 10 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547761 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547762 - ||  || 9 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547763 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547764 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547765 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547766 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 547767 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547768 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547769 - ||  || 23 febbraio 2007 || CSS
|-
| 547770 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 547771 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 547772 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 547773 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547774 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547775 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547776 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547777 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547778 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547779 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 547780 - ||  || 7 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547781 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547782 - ||  || 1 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547783 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547784 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 547785 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547786 - ||  || 3 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547787 - ||  || 29 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 547788 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547789 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547790 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547791 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547792 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547793 - ||  || 15 giugno 2009 || Spacewatch
|-
| 547794 - ||  || 1 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547795 - ||  || 9 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 547796 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 547797 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 547798 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547799 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 547800 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

547801-547900 

|-
| 547801 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547802 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 547803 - ||  || 31 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547804 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547805 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 547806 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547807 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547808 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 547809 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 547810 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547811 - ||  || 16 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547812 - ||  || 3 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547813 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 547814 - ||  || 1 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 547815 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547816 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547817 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547818 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547819 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547820 - ||  || 13 febbraio 2012 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 547821 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547822 - ||  || 20 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 547823 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 547824 - ||  || 7 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547825 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547826 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547827 - ||  || 19 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 547828 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547829 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547830 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547831 - ||  || 9 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547832 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547833 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 547834 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547835 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547836 - ||  || 11 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547837 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547838 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547839 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547840 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547841 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547842 - ||  || 13 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547843 - ||  || 14 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547844 - ||  || 6 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547845 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547846 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 547847 - ||  || 5 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547848 - ||  || 12 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547849 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547850 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547851 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547852 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 547853 - ||  || 10 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 547854 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547855 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547856 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 547857 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 547858 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547859 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547860 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547861 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547862 - ||  || 14 novembre 2010 || CSS
|-
| 547863 - ||  || 13 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547864 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 547865 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 547866 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547867 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 547868 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 547869 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 547870 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547871 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547872 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 547873 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547874 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547875 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547876 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547877 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 547878 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 547879 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547880 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547881 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547882 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547883 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 547884 - ||  || 15 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 547885 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 547886 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547887 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 547888 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547889 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547890 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 547891 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 547892 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 547893 - ||  || 28 settembre 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 547894 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547895 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 547896 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547897 - ||  || 23 gennaio 2007 || Sherdian, E.
|-
| 547898 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547899 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547900 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

547901-548000 

|-
| 547901 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547902 - ||  || 1 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 547903 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547904 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 547905 - ||  || 18 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 547906 - ||  || 13 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547907 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547908 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547909 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547910 - ||  || 3 settembre 2005 || CSS
|-
| 547911 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 547912 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 547913 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547914 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 547915 - ||  || 5 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547916 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547917 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 547918 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547919 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 547920 - ||  || 11 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547921 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547922 - ||  || 15 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547923 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547924 - ||  || 1 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 547925 - ||  || 4 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547926 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 547927 - ||  || 10 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547928 - ||  || 25 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 547929 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547930 - ||  || 12 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 547931 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 547932 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547933 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547934 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547935 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547936 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 547937 - ||  || 4 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547938 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547939 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547940 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547941 - ||  || 11 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547942 - ||  || 4 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547943 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547944 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547945 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547946 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547947 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547948 - ||  || 28 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 547949 - ||  || 21 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547950 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547951 - ||  || 26 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 547952 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547953 - ||  || 4 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547954 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547955 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547956 - ||  || 4 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547957 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547958 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547959 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547960 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547961 - ||  || 6 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 547962 - ||  || 25 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 547963 - ||  || 30 dicembre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 547964 - ||  || 30 dicembre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 547965 - ||  || 14 dicembre 2010 || CSS
|-
| 547966 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547967 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547968 - ||  || 12 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 547969 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547970 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547971 - ||  || 6 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547972 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 547973 - ||  || 23 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547974 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547975 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547976 - ||  || 15 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547977 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 547978 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547979 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547980 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547981 - ||  || 19 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 547982 - ||  || 6 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547983 - ||  || 25 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 547984 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547985 - ||  || 31 ottobre 2005 || CSS
|-
| 547986 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547987 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547988 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547989 - ||  || 30 gennaio 2006 || CSS
|-
| 547990 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547991 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547992 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547993 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547994 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547995 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 547996 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547997 - ||  || 11 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547998 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 547999 - ||  || 10 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 548000 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0547001